Винодельческая зона Бардолино находится в регионе Венето на северо-востоке Италии, между зонами Вальполичелла и Гарда. Местные вина имеют некоторую схожесть со своими знаменитыми соседями — винами Вальполичелла и Вальполичелла Супериоре. Они изготавливаются из тех же сортов винограда: Корвина, Рондинелла, Молинара. Но красные вина Бардолино более лёгкие, мягкие и светлые.
     
Под наименованием «Бардолино»могут производиться не только красные вина, но и розовые — Кьяретто. Кьяретто может выпускаться также в игристом варианте. В зоне Бардолино есть DOCG — право на этот статус получили сухие красные вина Бардолино Супериоре.

Ссылки 
 J. Robinson (ed) «The Oxford Companion to Wine» Third Edition pg 63 Oxford University Press 2006 ISBN 0-19-860990-6
 P. Saunders Wine Label Language pg 125 Firefly Books 2004 ISBN 1-55297-720-X

Винодельческие регионы Италии
География области Венеция
Виноделие области Венеция